Макаровское муниципальное образование — сельское поселение в Ртищевском районе Саратовской области Российской Федерации.

Административный центр — село Макарово.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Саратовской области от 29 декабря 2004 года № 117-ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих в состав Ртищевского муниципального района».

Население

Состав сельского поселения 

Упразднённые населённые пункты: хутор Белый Ключ

См. также 
 Административное деление Саратовской области

Примечания 

Муниципальные образования Ртищевского района
Сельские поселения Саратовской области